

Cinema 
 Bruto – cortometraggio del 1911 diretto da Enrico Guazzoni.

Fumetti 
 Bruto – nome con il quale è stato ribattezzato il personaggio di Lurch nel doppiaggio italiano della famiglia Addams, nella serie animata del 1973 La famiglia Addams.
 Bruto – personaggio dei fumetti di Braccio di Ferro.
 Bruto o Gancetto – personaggio dei fumetti Disney.

Letteratura 
 Bruti (Wildlings), noti anche come il Popolo libero (Free Folk) – personaggi della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Onomastica
 Bruto – nome proprio di persona italiano maschile.

Persone
 Bruto (Brutus) cognomen della gens Iunia.
 Lucio Giunio Bruto – uno dei fondatori della Repubblica Romana.
 Marco Giunio Bruto – uno degli assassini di Cesare.
 Bruto di Troia – noto anche come Bruto di Britannia – il primo leggendario re di Britannia.

Teatro 
 Bruto – tragedia di Voltaire.
 Bruto primo (cacciata di Tarquinio il superbo) e Bruto secondo (cesaricida) – tragedie di Vittorio Alfieri.
 Brutus – tragedia di Lucio Accio.
 Giunio Bruto – opera di Domenico Cimarosa.
 Bruto minore – opera di Giacomo Leopardi.
 Brutus – opera di Marco Tullio Cicerone.

Altro 
 Bruto – busto di Michelangelo Buonarroti
 Brutus – monster truck

Altri progetti